Аво — многозначный термин.

География 
 Аво́ () — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Аво́ () — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.
 Аво — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.
 АВО — Американские Виргинские Острова.

Персоналии 
 Аво́ () — старинный графский дом во Франции, происходящий от дома графов де-Мем (Mesmes). Известные представители:
 Мем д’Аво, Клод де (1596—1650) — дипломат.
 Мем д’Аво, Жан Антуан де (1661—1723) — президент парламента, член французской академии.
 «Аво́» () или «Командир Аво» — прозвище Национального героя Армении и героя Арцаха Монте Мелконяна.

Денежные единицы 
Аво (денежная единица):
 Аво — разменная монета Макао, равная  патаки.
 Аво — разменная монета Португальского Тимора в период 1945—1959 годов, равная  патаки.

Другое 
 Аво — нагорно-карабахский футбольный клуб из Мартуни (Ходжавенда).
 АВО —аппарат воздушного охлаждения.
 АВО (AB0) — система групп крови.
 АВО (Анархо-Вандальский Отряд) - группировка нелегальных туристов Чернобыльской Зоны Отчуждения